

Persone 
 Christian Friedrich Daniel Schubart, poeta, scrittore e compositore tedesco.
 Louis Schubart, calciatore francese.
 Joachim Schubart, astronomo tedesco.

Altro 
 1911 Schubart, asteroide della fascia principale dedicato a Joachim Schubart.